Osoby noszące nazwisko Baczewski:
 Andrzej Baczewski – polski wojskowy, powstaniec listopadowy
 Józef Baczewski (1829–1911) – polski przemysłowiec, powstaniec styczniowy
 Jan Baczewski (1890–1958) – polski działacz w Niemczech, poseł do polskiego Sejmu Ustawodawczego (1947–1952)
 Marek Krystian Emanuel Baczewski (ur. 1964) – polski poeta i prozaik (prawdziwe nazwisko Kowalik)
 Stefan Baczewski (1892–1940) – polski przemysłowiec

Inne:
 Baczewski – polski herb szlachecki